Горненское городское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — рабочий посёлок Горный.

Административное устройство 
В состав Горненского городского поселения входят:
 рабочий посёлок Горный,
 посёлок Лесостепь.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района